Quidam ist:

 das Pferd Quidam de Revel
 ein Pseudonym von Julius Stinde (1841–1905)
 ein Pseudonym von Siegfried Bergengruen (1900–1942)
 die polnische Neo-Prog-Band Quidam
 ein Show-Programm des Cirque du Soleil